Atlante bezeichnet:

 CF Atlante, mexikanischer Fußballverein aus Cancún
 Atlante UTN, mexikanischer Fußballverein aus Nezahualcóyotl 
 Cassidian Atlante, spanisches unbemanntes Flugzeug
 Opération Atlante, französische Militäroperation im Indochinakrieg 1954 
 den italienischen Bankenrettungsfonds, siehe Atlante (Fonds)

Siehe auch:
 Atlant